Gamarra ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Gamarra (1785–1841), Staatspräsident von Peru
 Carlos Gamarra (* 1971), paraguayischer Fußballspieler
 Francisco Gamarra (1892–1987), uruguayischer Jurist und Politiker
 Jorge Gamarra, uruguayischer Politiker
 Pierre Gamarra (1919–2009), französischer Schriftsteller
 Rodolfo Gamarra (* 1988), paraguayischer Fußballspieler
 Ronald Gamarra (* 1958), peruanischer Menschenrechtler, Jurist und Politiker

Gamarra heißt der Ort
 Gamarra (Kolumbien), Gemeinde in Cesar